Лангампфен () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Куфштайн.  . Официальный код  —  7 05 15.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Георг Каррер (АНП) по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 15 мест.

 СДПА занимает 5 мест.
 АНП занимает 5 мест.
 Партия Starke Team занимает 3 места.
 Партия Langkampfen 000 занимает 2 места.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Тироля